Cala Gran puede referirse a:

Playas 
En España
 Cala Gran, en el municipio de Lloret de Mar, provincia de Gerona.
 Cala Gran, en el municipio de Santañí, provincia de las Islas Baleares.